Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Gerry Weber Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a svájci Roger Federer volt, aki ebben az évben is diadalmaskodott a döntőben az olasz Andreas Seppit 7–6(1), 6–4 legyőzve. Ezzel nyolcszoros bajnoknak mondhatja magát.

Kiemeltek

  'Roger Federer (győzelem)'  Nisikori Kei (elődöntő)
  Tomáš Berdych (negyeddöntő)
  Gaël Monfils ''(negyeddöntő)

<li>  Tommy Robredo (második kör)
<li>  Pablo Cuevas (első kör)
<li>  Bernard Tomic (első kör)
<li>  Ivo Karlović (elődöntő)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes
 PR = védett ranglistás

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtező

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E